Comte es un apellido que puede hacer referencia a:

Personas 
 André Comte-Sponville (1952-), filósofo materialista, racionalista y humanista, de nacionalidad francesa.
 Auguste Comte (1798-1857), filósofo y sociólogo francés.
 Charles Comte (1782-1837), abogado, periodista, escritor, y político francés.

Otros usos 
 Comte, título de la nobleza francesa.
 Comté, queso francés con denominación de origen desde 1952.
 Franche-Comté, región administrativa, histórica, y cultural, del este de Francia, enclavada entre Suiza y la región de Borgoña.
 La Comté, población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais.